Chippen, het uitvoeren van betalingen met een Chipknip
 Chippen, het aanbrengen van een identificatiechip bij huisdieren
 Chippen (golf), een term uit de golfsport